Redykajny ist ein polnischer Orts- und Gewässername:
 Redykajny (Dywity), Ort in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Redigkainen im Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Redykajny (Olsztyn), Stadtteil der kreisfreien Stadt Olsztyn, Hauptstadt der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Jezioro Redykajny, Binnensee in Olsztyn Gutkowo, Stadt Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Redigkainer See, Kreis Allenstein, Ostpreußen